Степановская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Степановская волость (Омский уезд) — в составе Акмолинской области
 Степановская волость (Бахмутский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Степановская волость (Мокшанский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Степановская волость (Осинский уезд) — в составе Пермской губернии
 Степановская волость (Тамбовский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Степановская волость (Сумский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Степановская волость (Ананьевский уезд) — в составе Херсонской губернии